Czerwony Ratusz (niem. Rotes Rathaus) – ratusz w Berlinie
 Rotes Rathaus – stacja metra w Berlinie